Arusha peut désigner :
 Arusha, une ville du nord de la Tanzanie ;
 le district d'Arusha, un district de Tanzanie ;
 la région d'Arusha, une région du nord de la Tanzanie ;
 les Arusha (peuple), du Mont Meru, en Tanzanie ;

Voir aussi